KMMG ist die Abkürzung bzw. Kennung für:

 Kia Motors Manufacturing Georgia
 KMMG (96.7 FM), spanischsprachige Radiostation im Sendegebiet Tri-Cities area
 KMMG Mega 95.5 FM, Radiosender in Albuquerque, NM

Abkürzung